Landquart, rivière des Grisons ;
 Landquart, commune suisse dans le canton des Grisons ;
 district de Landquart, ancien district des Grisons ayant Landquart comme chef-lieu ;
 région de Landquart, région ayant remplacé le district précédemment cité.

Homonymie de toponyme